Scudo – arma bianca deputata alla protezione attiva del portatore
Scudo – arma difensiva dell'esercito romano
Scudo – pezzo di corazzata montato su un'arma da fuoco
 Scudo – nome di diverse monete
 Scudo –  in araldica, la parte principale dello stemma
 Scudo (anche Scutum Sobiescii) – una delle costellazioni moderne
 Scudo – in geologia, la porzione subaffiorante di un cratone
 Scudo – elemento della nave
 Scudo – veicolo commerciale leggero prodotto dalla FIAT a partire dal 1996